BND, akronymet har flere betydninger:

 Belleville News Democrat – amerikansk avis
 Black Nocturnal Darkness – hollandsk orkester.
 Brunei Dollar – BND, ISO kode for Bruneis møntenhed.
 Bundesnachrichtendienst – tysk efterretningstjeneste.
 Bund Neudeutschland – tysk katolsk ungdomsbevægelse (1920-1943).
 Buy Nothing Day – en årlig, alternativ forbrugerdag, hvor forbrugere verden over kan standse op og reflektere over deres forbrug.